Артур Лупашко — український підприємець, засновник та генеральний директор Ribas Hotels Group, співзасновник Ukrainian Hotel & Resort Association.

Біографія 
Артур Лупашко народився 4 грудня 1989 року в місті Одеса. 

Здобув ступінь магістра з відзнакою (червоний диплом) в Одеській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю «інженер-будівельник» та ступінь спеціаліста з кваліфікації «кошторисна справа».

Навчаючись на другому курсі академії, почав займатися приватною підприємницькою діяльністю у сфері будівельно-ремонтних робіт.

У 2014 році відкрив перший міні готель Ribas Aparthotel в Одесі на вул. Дерибасівській.

У квітні 2015 року Артур Лупашко відкрив офіс керуючої компанії Ribas Hotels Group в Одесі та уклав договори на управління з трьома міні готелями в Одесі та двома базами відпочинку в Затоці, Одеська область. Ribas Hotels Group має представництво у Львові. На початок 2022 року в портфелі компанії 26 готельних об’єктів на 1115 номерів.

З 2021 року Лупашко є ведучим Youtube-каналу «Артур Лупашко | Ribas», де ділиться досвідом ведення готельного бізнесу, а також бере інтерв'ю у власників та топ-менеджерів готелів України.

Артур Лупашко є співзасновником організації Ukrainian Hotel & Resort Association, учасником громадської організації “Одеський діловий клуб” та ментором в бізнес-клубі Board.

Сімейний стан 
Одружений.

Примітки